Barbaturex — вимерлий рід гігантських травоїдних ігуанових ящерів з еоцену М'янми. Він представлений одним видом, Barbaturex morrisoni, який відомий за кількома частковими дентаріями (кістками нижньої щелепи) і зрощеною парою лобових кісток, двох кісток, які утворюють частину верхньої частини черепа. Виходячи з розміру цих кісток, Barbaturex morrisoni оцінюється приблизно в 1 метр від морди до вентиляційного отвору і, можливо, до 1,8 м разом з хвостом. Barbaturex morrisoni був названий на честь фронтмена групи The Doors Джима Моррісона, який грає на його епітет «Король ящірок». Назва роду — це портманто з латинських слів Barbatus і rex, що означає «бородатий король», у зв’язку з виступами вздовж нижньої щелепи та великими розмірами ящірки.

Кладограма:

Примітки 

Фауна еоцену